Kurttila est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Keijo Kurttila (né en 1975), fondeur finlandais
 (né vers 1965), patineur artistique américain

Toponyme

Kurttila, quartier de la ville d'Espoo

Homonymie de patronyme